Purwakarta kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Purwakarta, kabupaten, Jawa Barat, 
 Purwakarta (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Purwakarta, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar